Сент-Андре-лез-Альп:

 Сент-Андре-лез-Альп — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Сент-Андре-лез-Альп — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.